Эрас () — испанская фамилия. 

Известные носители:

Персоналии 
 Эрас, Вольфганг (1843—1892) — экономист XIX века, автор ряда научных трудов.
 Эрас, Роберто (род. 1974) — испанский велогонщик.
 Эрас, Хоакин (род. 1927) — мексиканский композитор.
 Эрас, Хуан Грегорио (1780—1866) — аргентинский офицер.

Составные фамилии 
 Эрас-Касадо, Пабло (род. 1977) — испанский дирижёр.
 Эрас Наварро, Бартоломе Мария де лас (1743—1823) — католический прелат, епископ Куско.
 Де лас Эрас Гавилан, Африка (1909—1988) — советская разведчица, полковник.

Топонимы 
 Эрас-де-Аюсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Эрас — населенный пункт в Кантабрии (Испания).

Примечания